Mackinaw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mackinaw Township (Illinois)
 Mackinaw Township (Michigan)